«Джайентс», «Джайантс» (, ) — название ряда спортивных клубов.

Австралийский футбол 
 «» — клуб Австралийской футбольной лиги.

Американский футбол 
 «» — клуб Немецкой футбольной лиги.
 «Нью-Йорк Джайентс» — американский клуб Национальной футбольной лиги.

Баскетбол 
 «Антверп Джайентс» — бельгийский клуб.
 «Байер Джайентс» — немецкий клуб.
 «» (до 2002 — «Виктория Тайтенс») — австралийский клуб, выступавший в Национальной баскетбольной лиге Австралазии.
 «» — клуб Британской баскетбольной лиги.

Бейсбол 
 «» — клуб Японской профессиональной бейсбольной лиги.
 «» — южнокорейский клуб Лиги КБО.
 «Сан-Франциско Джайентс» (в 1889—1955 гг. — «Нью-Йорк Джайентс») — американский клуб Главной лиги бейсбола.

Регбилиг 
 «» — название в 1988—1989 гг. австралийского клуба, позднее известного как «Голд-Кост Сигаллс», «Гладиаторс» и «Чарджерс», игравшего в Австралийской регбийной лиге и Национальной регбийной лиге.
 «» — британский клуб, играющий в Суперлиге.

Хоккей 
 «Белфаст Джайантс» — британский клуб.

См. также